Die Florida Federal Open 1979 waren ein Tennisturnier der Damen in Tampa. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1979 und fand vom 22. bis 28. Oktober 1979 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1979
Tennisturnier in Tampa